Příjmení Isaksson nese více různých osobností:

 Andreas Isaksson (* 1981) – švédský fotbalový brankář
 Kjell Isaksson (* 1948) – švédský atlet
 Maria Isakssonová (* 1974) – švédská sportovní šermířka

Externí odkazy